Tropischer Wirbelsturm Nancy ist die Bezeichnung für insgesamt neunzehn tropische Wirbelstürme:

Nordwestlicher Pazifik
 Tropischer Sturm Nancy (1945), siehe Pazifische Taifunsaison 1940–1949
 Tropischer Sturm Nancy (1950), siehe Pazifische Taifunsaison 1950–1959
 Taifun Nancy (1954), siehe Pazifische Taifunsaison 1950–1959 (T5416)
 Taifun Nancy (1958), siehe Pazifische Taifunsaison 1958 (T5828)
 Taifun Nancy (1961) (T6118, 52W) oder 第2室戸台風 (Zweiter Muroto Taifun)
 Tropischer Sturm Nancy (1964), siehe Pazifische Taifunsaison 1964 (21W)
 Tropischer Sturm Nancy (1966), siehe Pazifische Taifunsaison 1966 (T6633, 36W)
 Taifun Nancy (1970), siehe Pazifische Taifunsaison 1970 (T7001, 01W, Atang)
 Taifun Nancy (1972), siehe Pazifische Taifunsaison 1972 (T7225, 27W)
 Tropischer Sturm Nancy (1976), siehe Pazifische Taifunsaison 1976 (T7604, 04W)
 Tropischer Sturm Nancy (1979), siehe Pazifische Taifunsaison 1979 (T7915, 18W)
 Taifun Nancy (1982), siehe Pazifische Taifunsaison 1982 (T8222, 24W, Weling)
 Taifun Nancy (1986), siehe Pazifische Taifunsaison 1986 (T8605, 05W)
 Taifun Nancy (1989), siehe Pazifische Taifunsaison 1989 (T8914, 17W)

Südwestlicher Pazifischer Ozean
 Zyklon Nancy (1966)
 Zyklon Nancy (1977)
 Zyklon Nancy (1990)
 Zyklon Nancy (2005)

Südwestlicher Indik
 Zyklon Nancy (1965)